Navnet Backus er både et efternavn og et navn på flere byer:
 A.E. Backus (1909-1990), amerikansk kunstner
 Billy Backus (født 1943), bokseverdensmester
 Christopher Backus, amerikansk skuespiller
 Edward Burdette Backus (1888-1955), amerikansk unitarisk præst
 Edward Wellington Backus (1861-1934), amerikansk tømmerbaron
 Gus Backus (1937-2019), amerikansk musiker og sanger
 Henny Backus (1911-2004), Broadway-showgirl
 Isaac Backus (1724-1806), amerikansk baptistprædikant og politiker
 Jan Backus senator fra Vermont
 Jeff Backus (født 1977), amerikansk fodboldspiller'
 Jim Backus (1913-1989), amerikansk skuespiller
 John Backus (1924-2007), amerikansk datalog

Backus er også navnet på to byer:
 Backus Township, Michigan
 Backus, Minnesota